Fillmore County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Fillmore County, Minnesota
 Fillmore County, Nebraska